Столкновение локомотива и школьного автобуса с многочисленными жертвами среди детей (также известное как Кагальницкая трагедия) произошло в четверг 26 сентября 1996 года на железнодорожном переезде в Ростовской области, неподалёку от посёлка Мокрый Батай в условиях плохой видимости (тумана).

В связи с катастрофой в России был объявлен общенациональный траур.

Катастрофа 
Чрезвычайное происшествие случилось в 7 часов 45 минут по московскому времени. Школьный автобус ПАЗ-672М следовал из Кагальницкого района Ростовской области в станицу Кировская. Водитель автобуса Константин Сидельников, несмотря на сильный туман, решил проскочить нерегулируемый железнодорожный переезд, находящийся на 23 километре перегона Мокрый Батай — Конармейская Северо-Кавказской железной дороги, проигнорировав мигающие огни и звуковые сигналы, предупреждающие о приближении поезда. Переезд не был оборудован шлагбаумом, и, достигнув путей, ПАЗ столкнулся с внеплановым поездом № 4303 в виде маневрового тепловоза ТЭМ2-3060. Даже несмотря на то, что за 30 метров до переезда машинист депо Сальск Виталий Нечаенко включил экстренное торможение, идущий со скоростью 84 км/ч маневровый тепловоз ударил автобус и протащил его около сотни метров вдоль полотна железной дороги, буквально разрубив пополам.

Последствия катастрофы 
Серьёзно пострадали 40 пассажиров автобуса, среди них 37 детей и трое взрослых. Более половины из них погибли (18 детей и 1 взрослый — на месте катастрофы, ещё трое детей скончались в местной больнице). Пять человек навсегда остались инвалидами.

По указу президента Российской Федерации Бориса Ельцина 28 сентября 1996 года был объявлено днём национального траура.

Судебное разбирательство 
19 июля 1999 года завершился первый судебный процесс по этому делу. Водитель автобуса Константин Сидельников и машинист Виталий Нечаенко были признаны виновными в произошедшей трагедии и гибели пассажиров транспортного средства. Сидельников был приговорён к девяти годам исправительно-трудовой колонии общего режима. В 1999 году, как инвалид 2-й группы, водитель попал под объявленную амнистию и был освобождён досрочно.

В декабре 1999 года Верховный Суд Российской Федерации отменил приговор в отношении машиниста и вернул дело на дополнительное рассмотрение в Ростов. 29 июля 2002 года Ростовский областной суд признал невиновным машиниста тепловоза.

Суд установил размер компенсации в возмещение морального и материального ущерба: 1 356 693 рубля. Постановление суда предписывало ассоциации крестьянских хозяйств «Лада» (владелец автобуса) и Ростовскому отделению Северо-Кавказской железной дороги выплатить эту сумму родственникам погибших детей.

Примечания

Ссылки 
 Будет ли поставлена точка в «кагальницком» деле?
 Трагедия в тумане.
 Случай на железнодорожном переезде.

Железнодорожные происшествия в России 1996 года
Автотранспортные катастрофы в России 1996 года
Происшествия с автобусами в России
События 26 сентября
Сентябрь 1996 года
1996 год в Ростовской области
Железнодорожные происшествия в Ростовской области